Chris Watson ou Christopher Watson peuvent faire référence à :

 Chris Watson (1867-1941), homme politique australien, troisième Premier ministre d'Australie ;
 Chris Watson (1977-), ancien joueur de football américain ;
 Chris Watson (1975-), jouer de basket-ball américano-israélien ;
 Chris Watson (1952-), ingénieur du son spécialisé en histoire naturelle, membre fondateur du groupe Cabaret Voltaire ;
 Chris Watson, ténor britannique ;
 Christopher Allan Watson, dit Chris Watson, astronome ;
 Christopher Watson (1982-), musicien et designer américain ;
 Christopher Watson (?-1581), historien et traducteur anglais ;
 Christopher Watson, U.S. Marine in the 2011 Helmand Province incident.